Ptychogaster är ett släkte av svampar. Ptychogaster ingår i familjen Fomitopsidaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ptychogaster